Западный фронт (Первая мировая война)

 Западный фронт Первой мировой войны — театр военных действий Первой мировой войны в Западной Европе
 Западный фронт (Первая мировая война, Россия) — оперативно-стратегическое объединение русских войск в Первой мировой войне.